Вулканы Эквадора географически расположены в двух основных областях — в эквадорских Андах, и на островах Галапагос.

Анды 
В таблице приведены вулканы, расположенные в материковой части Эквадора по убыванию абсолютной высоты вершины над уровнем моря. Больше всего вулканов (8) расположено в провинции Пичинча. Основной тип вулканов — стратовулканы.

Острова Галапагос 

Вулканы на островах Галапагос относятся к классу щитовых вулканов. В таблице приведены вулканы по убыванию абсолютной высоты вершины над уровнем моря.

Примечания 

Эквадор